Герасимово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Герасимово — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Герасимово — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Герасимово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Герасимово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Герасимово — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Герасимово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Герасимово — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Герасимово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Герасимово — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Герасимово — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Герасимово — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Герасимово — деревня в Горшеченском районе Курской области.
 Герасимово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Герасимово — село в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Герасимово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Герасимово — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Герасимово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Герасимово — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Герасимово — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Герасимово — деревня в Алтайском районе Хакасии.
 Герасимово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

См. также 
 Герасимов
 Герасимовка
 Герасимовская (значения)